Вирхиния Руано Паскуаль и Паола Суарес — защитили свой прошлогодний титул.

Посев 

 ' Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (Титул)
  Светлана Кузнецова /  Елена Лиховцева (Финал)
  Кара Блэк /  Ренне Стаббс (Третий раунд)
  Надежда Петрова /  Меганн Шонесси (Второй раунд)
  Мартина Навратилова /  Лиза Реймонд (Четвертьфинал)
  Жанетта Гусарова /  Кончита Мартинес (Четвертьфинал)
  Тамарин Танасугарн /  Лизель Хубер (Четвертьфинал)
  Вера Звонарёва /  Анастасия Мыскина (Первый раунд)
  Марион Бартоли /  Мириам Казанова (Первый раунд)
  Эмили Луа /  Николь Пратт (Третий раунд)
  Мария Венто-Кабчи /  Анжелик Виджайя (Первый раунд)
  Барбара Шетт /  Патти Шнидер (Полуфинал)
  Алисия Молик /  Маги Серна (Первый раунд)
  Франческа Скьявоне /  Сильвия Фарина-Элия (Второй раунд)
  Елена Дементьева /  Ай Сугияма (Полуфинал)
  Элс Калленс /  Петра Мандула (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые